Валериан Васильевич Щеглов (5 октября 1901, Калуга — 1984) — русский советский живописец, плакатист, один из патриархов советской книжной и журнальной иллюстрации, более 50 лет — со дня основания в 1933 году и до конца жизни — работал художником-иллюстратором в издательстве «Детгиз/Детская литература». Член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР (1964).

Биография 

Родился 5 октября 1901 года в Калуге в семье смотрителя городской типографии.

В 1916—1918 годах в учился в Калужском реальном училище, где его преподавателем был В. Н. Левандовский.

С началом Революции стал работать в калужской газете «Коммуна» карикатуристом, в 1920—1925 годах служил в Красной Армии, рисовал агитплакаты.

В 1926 году поступил в Ленинграде в рисовальную школу Общества поощрения художеств, но вскоре оставил её, вернулся в Калугу и возобновил работу в газете. Занимался в художественной студии при Калужском областном музее, заведующим которогоо был его учитель В. Н. Левандовский, принял участие в выставке произведений калужских художников, уехал в Москву.

В 1927—1931 годах в Москве сотрудничал с редакциями многих журналов: «Всемирный следопыт», «Вокруг света», «Знание-сила» и «Дружные ребята». Работая над иллюстрациями к журналам, совершал много поездок по стране. Выполняя иллюстрации к книгам писателя П. П. Гаврилова долгое время жил с ним на кораблях Черноморского флота. В начале 1930-х годов работал над иллюстрациями к «Истории гражданской войны в СССР».

Со дня основания в 1933 году и до конца своей жизни работал в издательстве «Детгиз».

В годы Великой Отечественной войны работал в редакции газеты «Комсомольская правда», создавал плакаты.

Заслуженный художник РСФСР (1964).

Умер в 1984 году.

Сын — Щеглов, Николай Валерианович (1934 года рождения) — художник-график, иллюстратор. Заслуженный художник Российской Федерации (2000).

Творчество 
Известный иллюстратор книг классиков русской и советской литературы выходивших в издательствах «Детгиз» и «Молодая гвардия».

Автор иллюстраций в журналах «Дружные ребята», «Знание-сила», «Смена», «Мурзилка», «Вокруг света», «Всемирный следопыт».

Автор известных агитплакатов Гражданской войны: «Бей, Деникина!», «Все на разгром Врангеля!» и «III Интернационал».

В годы Великой Отечественной войны создал более 300 плакатов («Завоевания Октября не отдадим», 1941; «Товарищ, больше оружия фронту!», 1942; «Немцем меньше — победа ближе!», 1942; «Мартенам нужен лом!», 1942), некоторые плакаты в соавторстве с Н. М. Авакумовым.

Один из иллюстраторов пятитомной «Истории Гражданской войны в СССР» (1930-е).

В середине 30-х годов начал выступать как иллюстратор книг для детей и юношества в основном на историко-революционные темы; в годы Великой Отечественной войны участвовал в создании фронтовых плакатов. Детские книги: С. Михалков. Красная армия. 1939; Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. 1947; А. Фадеев. Молодая гвардия. 1946, 1947; К. Фельдман. Броненосец «Потемкин». 1955; Ю. Яковлев. Ленинский броневик. 1960; все — издательство «Детская литература».

С 1926 года участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках:
 Весенняя отчётная выставка молодых художников (Ленинград, 1926);
 15 лет РККА (Москва, 1933);
 Выставка графики, посвящённая истории ВКП(б) (Москва, 1939);
 Индустрия социализма (Москва, 1939);
 Отечественная война. 24-я годовщина Красной армии (Куйбышев, 1942);
 Выставка советского изобразительного искусства (Хельсинки, 1950);
 передвижная выставка «Советская графика» (Бухарест-Хельсинки-Прага- Будапешт, 1950);
 Выставка плакатов, репродукций, эстампов (Пекин, 1957).

Работы находятся в Государственной Третьяковской Галерее («Штурм Зимнего» 1936), Государственном Русском Музее, Научной библиотеке Российской Академии художеств, частных коллекциях.

Литература 
 Валериан Васильевич Щеглов: статья Э. Ганкиной о творчестве художника и репродукции с его произведений. — Москва: Советский художник, 1954. — 89 с. (тираж - 5000 экз.) В конце книги (стр. 86—88) список основных произведений В. В. Щеглова (иллюстрации к книгам с 1933 по 1953 г.).
 Заслуженный художник РСФСР Валериан Васильевич Щеглов (1901—1984): Кат. выст. произведений / Сост. М. А. Вассер, М. М. Милишникова; Авт. вступ. статей Т. Г. Вебер, Н. В. Щеглов. — М.: Советский художник, 1989. — 80 с.
 

Статьи:
 Э. С. — Художник-иллюстратор В. В. Щеглов // Журнал «Творчество», № 4, 1939
 Щеглов В. — Над чем я работаю // Журнал «Детская литература», № 2, 1939. — стр. 70-72
 Витинг Н. — В. Щеглов // Журнал Детская литература», № 3, 1941.- стр. 20-24
 Толстов В. — Книжная иллюстрация // Журнал «Искусство», № 2, 1950. — стр. 39—40.
 Днепровский М. — Художник героической темы // Журнал «Знамя», 15 октября 1950
 Амурский В. — Штрих к биографии: (О творчестве худож. В. В. Щеглова). // Журнал «Детская литература», № 2 , 1972. стр. 64—66.

Источники 
 Валериан Васильевич Щеглов // Русские художники детской книги / Элла Ганкина. — М.: Советский художник, 1963. — 276 с. — стр. 163
 Валериан Васильевич Щеглов // Художник в современной детской книге: Очерки / Элла Зиновьевна Ганкина. — М.: Советский художник, 1977. — 215 с. — стр. 198
 Валериан Васильевич Щеглов // Художники Калужского края: библиографический словарь. / М. М. Днепровский. — Калуга: Приокское книжное издательстово, 1977. — 89 с. — стр. 80-82
 Валериан Васильевич Щеглов // Сайт «Трамвай искусств»

Члены Союза художников СССР
Художники СССР
Плакатисты СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Сотрудники журнала «Крокодил»
Художники журнала «Мурзилка»